Sant Salvador bezeichnet:

 Puig de Sant Salvador, ein Berg bei Felanitx auf der Insel Mallorca in Spanien
 Santuari de Sant Salvador, ein Wallfahrtsort bei Felanitx  
 Puig de Sant Salvador de s’Almudaina d’Artà, ein Berg bei Artà auf der Insel Mallorca in Spanien
 Sant Salvador de s’Almudaina d’Artà, ein Wallfahrtsort bei Artà
 Sant Salvador de Guardiola, eine Gemeinde in der Provinz Barcelona der Region Katalonien in Spanien 
 Sant Salvador Saverdera, ein Berg am Cap de Creus in der Provinz Barcelona
 Ermita de Sant Salvador de Súria, eine Kirche in der Gemeinde Súria in der Provinz Barcelona 

Siehe auch:
 Salvador
 San Salvador (Begriffsklärung) 
 Sant Salvador de Bianya
 Sent Salvador